Эска́мбия () — округ в штате Алабама, США. Официально образован в 1868 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 38 319 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 2 468,272 км2, из которых 2 447,552 км2 суша и 20,979 км2 или 0,800 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 38 440 жителей в составе 14 297 домашних хозяйств и 10 093 семей. Плотность населения составляет 16,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 16 544 жилых строений, при плотности застройки около 7,00-ми строений на км2. Расовый состав населения: белые — 64,40 %, афроамериканцы — 30,79 %, коренные американцы (индейцы) — 3,01 %, азиаты — 0,24 %, гавайцы — 0,03 %, представители других рас — 0,40 %, представители двух или более рас — 1,13 %. Испаноязычные составляли 0,99 % населения независимо от расы.

В составе 32,00 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 51,70 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 15,10 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 29,40 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 26,40 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 11,40 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,48 человека, и средний размер семьи 2,99 человека.

Возрастной состав округа: 24,10 % моложе 18 лет, 9,70 % от 18 до 24, 28,90 % от 25 до 44, 23,70 % от 45 до 64 и 23,70 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 37 лет. На каждые 100 женщин приходится 102,70 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 102,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 28 319 USD, на семью — 36 086 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 30 632 USD против 18 091 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 14 396 USD. Около 15,20 % семей и 20,90 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 24,70 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 17,80 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Эскамбия, штат Алабама 
  Национальная ассоциация округов США 
  Escambia County Industrial Development Authority 
  Coastal Gateway Regional Economic Development Alliance
  Escambia County history
  The Brewton Standard 
  South Alabama Community Website

Округа Алабамы